Зелёный Яр () — село в Новицкой сельской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Выделено из состава села Новица в 1991 году.

Население по переписи 2001 года составляло 176 человек. Занимает площадь 8,77 км². Почтовый индекс — 77360. Телефонный код — 03472.

Примечания

Ссылки 
 Зелёный Яр на сайте Верховной рады Украины

Немецкие колонии в Ивано-Франковской области